João Inácio de Simas Cunha (Ilha Graciosa, Açores, Portugal, 21 de Agosto de 1799 — 6 de Agosto de 1855) foi um militar português.

Biografia
Coronel de milícias e um dos mais activos promotores do movimento liberal na ilha Graciosa, conjunctamente com o seu cunhado, Barão da Fonte do Mato, e outros patriotas graciosenses.

Relações familiares
Foi filho do coronel João Inácio de Simas e Cunha (cognominado o coronel velho, para distincção do filho) e de D. Maria Clara de Melo e Cunha. Casou com D. Custodia Libania de Bettencourt, irmã do barão da Fonte do Mato.

Memória da Visita Régia à Ilha Terceira, escrito por Alfredo Luís Campos. Imprensa Municipal, Angra do Heroísmo, 1903.

Naturais de Santa Cruz da Graciosa
Militares dos Açores
Oficiais superiores de Portugal